David eller Dave Thompson kan henvise til:

 David Thompson (kartograf) (1770–1857), canadisk kartograf og pelshandler.
 David Thompson (basketballspiller) (født 1953), amerikansk tidligere basketballspiller.
 David Thompson (politiker) (1961–2010), barbadisk politiker og premierminister.
 David Thompson (fodboldspiller) (født 1977), engelsk tidligere fodboldspiller.
 Dave Thompson (komiker) (født 1960), engelsk standupkomiker og skuespiller.
 Dave Thompson (forfatter) (født 1963), engelsk forfatter og journalist.